HRH ist die Abkürzung für:

 Her/His Royal Highness, siehe HRH (Anrede)
 die Aktie der Hutchison Harbour Ring

HRH